Reedtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reedtown (Alabama)
 Reedtown (Mississippi)
 Reedtown (Ohio)
 Reedtown (Northampton County, Virginia)
 Reedtown (Virginia Beach (city) County, Virginia)
Siehe auch:
 Redtown